En Pologne, Świdno désigne :

dans la voïvodie de Lublin
 Świdno, un village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Świdno, un village situé dans le powiat de Węgrów, 
 Świdno, un village situé dans le powiat de Grójec.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Świdno, un village.